Ферніс (Уельс, Кередігіон) - село в Уельсі у області Кередігіон. 
 Ферніс (Шотландія, Аргілл-і-Б'ют) - село у Шотландії у області Аргілл-і-Б'ют.
 Фернас (округ, Небраска) - округ (графство) у штаті  Небраска, США.